Angélique Duchemin (1991-2017) – pugile francese
 Emmanuel Duchemin (1979) – ex calciatore francese